Кубок Чили по футболу 2010 года () — 31-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 
Статистика на сайте soccerway.com

2010
Спорт в Чили в 2010 году
Чили
Футбол в Южной Америке в 2010 году